Das Goldwater Women’s Tennis Classic 2011 war ein Tennisturnier für Damen in Phoenix, Arizona. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2011 und fand vom 7. bis 13. November 2011 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2011
Tennisturnier in Phoenix (Arizona)